Punatitan coughlini es la única especie conocida del género extinto Punatitan ("titán de la puna"), un dinosaurio saurópodo titanosauriano, que vivió a finales del período Cretácico superior, hace aproximadamente 74 a 70 millones de años, entre el Campaniense al Maastrichtiense, en lo que hoy es Sudamérica. El nombre del género proviene de Puna, el nombre local que distingue la atmósfera pobre en oxígeno típica de los altos Andes y el nombre de la especie P. coughlini se refiere al geólogo Tim Coughlin, quien informó sobre los primeros fósiles de dinosaurios en el área. El espécimen holotipo, CRILAR-Pv 614, un esqueleto parcial compuesto por la porción anterior de la vértebra cervical posterior, dos vértebras dorsales medias, sacro parcial, 13 vértebras caudales articuladas, algunas con arcos hemales articulados, pubis derecho, isquion izquierdo y varias costillas dorsales. Punatitan medía aproximadamente 14 metros. El holotipo CRILAR-Pv 614 representa un individuo de tamaño mediano, más grande que los holotipos de Overosaurus, Saltasaurus, Neuquensaurus y Trigonosaurus, aproximadamente del mismo tamaño que el holotipo de Uberabatitan  y más pequeño que Aeolosaurus, Mendozasaurus y taxones gigantes por ejemplo, Argentinosaurus, Patagotitan. El análisis filogenético de los descriptores ubica a Punatitan como un miembro derivado de Lithostrotia, en el clado Aeolosaurini, que recuperan como un subclado de Rinconsauria, opuesto a otros cladogramas. Notablemente, Punatitan se recuperó dentro de un clado que consta de dos especies del género Aeolosaurus, pero los descriptores se abstuvieron de asignarlo a dicho género, debido a que consideran dudosa la asignación de la especie más basal, "A." maximus, en Aeolosaurus. Su cladograma se muestra a continuación.

Referencias 

Titanosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur